Striezel steht für

 Striezel, Gebäck als Hefezopf aus Hefeteig
Rieser Striezel, Rieser Gericht aus Kartoffeln
 mittelhochdeutsch für den Dresdner Christstollen

Striezel ist der Familienname von

 Christa Striezel (* 1949), deutsche Leichtathletin im Weitsprung 
 Silke Striezel (* 1949), deutsche Politikerin (CDU), MdBB

Striezel ist der Spitzname von

 Hans-Joachim Stuck genannt Striezel, deutscher Automobilrennfahrer